

Botanica 
 Foglia – organo delle piante

Persone 

 Alejandro Foglia – velista uruguaiano
 Adriano Foglia – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano
 Andrea Foglia – velista uruguaiana
 Bruno Foglia – calciatore italiano
 Felice Foglia – calciatore italiano
 Francesco Foglia – partigiano e presbitero italiano
 Giuseppina e Santina Foglia – gemelle siamesi italiane
 Mario Foglia – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Paolo Foglia – cittadino italiano, deceduto nel 2002 dopo aver salvato tre persone dalle acque del fiume Ticino
 Pietro Foglia – scultore e pittore italiano.
 Serena Foglia – scrittrice, sociologa e psicologa italiana
 Sergio Foglia – astronomo amatoriale italiano
 Vincenzo Foglia – fantino italiano

Geografia 

 Foglia – l'unica frazione di Magliano Sabina in provincia di Rieti
 Foglia – fiume italiano

Altro 
 13147 Foglia – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 

Fogli
Foglio